Бурдаков — русская фамилия; имеет женскую форму Бурдакова.

Известные носители:
 Бурдаков, Александр Степанович (1906—1956) — советский государственный и политический деятель, председатель Иркутского областного исполнительного комитета.
 Бурдаков, Валерий Павлович (1934—2014) — советский и российский учёный в области авиационно-космического машиностроения и энергетики.
 Бурдаков, Владимир Александрович (1887—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Бурдаков, Иван Семёнович  (?—1906) — русский купец, городской голова Екатеринбурга.
 Бурдаков, Николай Константинович (род. 1950) — эстонский футбольный тренер и спортивный организатор.
 Бурдаков, Павел Васильевич (1906—1981) — советский политработник военно-морского флота, контр-адмирал.
 Бурдаков, Семён Николаевич (1901—1978) — народный комиссар внутренних дел Казахской ССР.

См. также 
 Булдаков